Heepe ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Heepe (1885–1956), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Martin Heepe (1887–1961), deutscher Afrikanist